een voorwerp dat straling reflecteert; zie Reflector (fysica)
bijzondere uitvoeringen hiervan:
Kattenoog (reflector), ook wel "wegdekreflector" genoemd
reflectoren op voertuigen; zie ook fietsverlichting
Reflector (tijdschrift), een educatief tijdschrift
Reflector (telescoop), een type telescoop voor (astronomische) waarnemingen.